Miejscowości w Polsce:
 Kłoski-Młynowięta
 Kłoski-Świgonie

Zobacz też 
 kłosek